Чандмань-Ундур ()— сомон аймаку Хувсгел, Монголія. 
 Хутан-Ундур () сомон аймаку Булган, Монголія. 
 Хишиг-Ундур () сомон аймаку Булган, Монголія. 
 Баян-Ундур () — сомон Уверхангайського аймаку, Монголія.